Joann Sfar – fumettista, illustratore, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese
 Rachid Sfar – politico tunisino
 Selima Sfar – ex tennista tunisina